Metroland puede referirse a:

 Metroland (película) una película de 1997 basada en el libro de Julian Barnes
 Metroland (album) álbum grabado por Mark Knopfler con la banda sonora del film